SCB steht für:

 SC Berlin
 SC Bern
 SC Burgdorf
 Schiffahrts-Compagnie Bremerhaven e.V.
 Schola Cantorum Basiliensis
 Schweizerische Centralbahn
 Siam Commercial Bank
Société de Construction des Batignolles, ein ehemaliges französisches Unternehmen
 Society for Conservation Biology
 Sportcenter Bornheim der Turngemeinde Bornheim
 Stamped Circuit Board, eine Produktionstechnik aus der Aufbau- und Verbindungstechnik
 Statistiska centralbyrån (Statistisches Zentralamt Schweden)
 South China Block (Südchinakraton)

SCB